Almaşu Mare több romániai település lehet:

 Kozmaalmás, Bihar megye
 Nagyalmás, Fehér megye